Главатских — русская фамилия.

Известные носители 
 Главатских, Константин Николаевич (род. 1985) — российский лыжник.
 Главатских, Роман Владимирович (род. 1983) — российский футболист, игрок в мини-футбол.

Топоним 
 Главатских — деревня в Глазовском районе Удмуртии.

См. также 
 Главацкий